Скужец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7114 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Борошкув
 Чернеев
 Домбрувка-Нивка
 Домбрувка-Луг
 Домбрувка-Вылазы
 Добжанув
 Друпя
 Голомбек
 Граля-Домбровизна
 Клудзе
 Новаки
 Озорув
 Скаржын
 Скужец
 Стара-Домбрувка
 Теодорув
 Тшцинец
 Вулька-Кобыля
 Жебрак
 Желькув

Соседние гмины 
 Гмина Доманице
 Гмина Котунь
 Гмина Седльце
 Гмина Виснев
 Гмина Водыне

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства
Седлецкий повет